Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

119e régiment d'infanterie
119e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires